Ishikawa pode significar:
Ichikawa, outra cidade japonesa localizada na província de Chiba.

Nota: também pode estar à procura dos seguintes artigos: 

Ishikawa, uma das 47 províncias do Japão
Ishikawa, cidade japonesa da província de Okinawa
Kaoru Ishikawa, consultor de empresas, defensor do Controlo de Qualidade.
Diagrama de Ishikawa ou Diagrama espinha de peixe - Diagrama para gestão da qualidade

Desambiguação